Пирамида времени () — это ступенчатая пирамида, произведение искусства (паблик-арт), расположенное в г. Вемдинге, в Германии. Автор идеи — немецкий художник Манфред Лабер (1932—2018).

История 

Начало строительства пирамиды было приурочено к 1200-летнему юбилею г. Вемдинга в 1993 году, и будет закончено через 1190 лет (см. Ошибка на единицу) после него.

Конструкция 

После окончания строительства пирамида будет состоять из 120 бетонных блоков размерами 1,2 метра в длину, 1,2 метра в ширину и 1,8 метра в высоту. Блоки разделены промежутками в 0,5 блока (0,6 метра). Первый слой пирамиды включает в себя 64 блока в сетке 8×8, второй слой — 36 блоков сеткой 6×6, третий — 16 сеткой 4×4, последний слой — 4 блока сеткой 2×2.

Проект финансируется в основном из пожертвований местных компаний, которые, к примеру, спонсируют создателей материалами. Материал блоков строго не обозначен и может быть изменён будущими поколениями на основании имеющихся ресурсов.

Концепция 
Идея создания пирамиды принадлежит немецкому художнику Манфреду Лаберу (Manfred Laber), который скончался в 2018 году в возрасте 86 лет. Концепция пирамиды заключается в демонстрации человечеству значения длительного промежутка времени в течение 1200 лет и предполагает возводить бетонные блоки каждые 10 лет. На настоящий момент три десятилетия уже были залиты в бетон. По замыслу автора, пирамида должна быть закончена в 3183 году, через 1190 лет после начала строительства. Она будет состоять из 120 блоков, длина и ширина каждого блока — 120 сантиметров.

Примечания

Ссылки 

http://www.zeitpyramide.de/ 

Паблик-арт
Пирамиды Германии
Искусство Германии
Скульптуры Германии
Скульптуры 1993 года
Здания и сооружения Баварии